Liezel Huber e Lisa Raymond erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte al terzo turno da Hsieh Su-wei e Anabel Medina Garrigues. In finale Sara Errani e Roberta Vinci hanno battuto Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká per 6-4, 6-2. Per la coppia italiana è il secondo Slam dell'anno.

Teste di serie

  Liezel Huber /  Lisa Raymond (terzo turno)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (campionesse)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (finale)
  Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (terzo turno)
  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (terzo turno)
  Katarina Srebotnik /  Zheng Jie (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (terzo turno) 
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno) 
  Julia Görges /  Květa Peschke (quarti di finale) 
  Anastasija Rodionova /  Galina Voskoboeva (secondo turno) 
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (terzo turno) 
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (terzo turno) 
  Klaudia Jans-Ignacik /  Kristina Mladenovic (secondo turno) 
  Hsieh Su-wei /  Anabel Medina Garrigues (semifinale)

Coppie che hanno ricevuto una wild card 

  Kim Clijsters /  Kirsten Flipkens (primo turno)
  Samantha Crawford /  Alexandra Kiick (primo turno)
  Madison Keys /  Jessica Pegula (secondo turno)
  Grace Min /  Melanie Oudin (primo turno)

  Mallory Burdette /  Nicole Gibbs (ritirate) 
  Serena Williams /  Venus Williams (terzo turno) 
  Irina Falconi /  Maria Sanchez (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2012
WTA Tour 2012